Eugénie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et origine 

Le prénom féminin Eugénie provient du grec Εὐγενία (Eu̍genía), qui signifie « bien-née ». Le nom partage la même origine que le mot eugénique et le prénom Eugène.

Il a pour variantes : Eugenia, Eugénia, Genia, Génia, Genie, Génie.

Personnages célèbres 
 Eugenie d'York, née en (1990-), fille du prince Andrew du Royaume-Uni et petite-fille de la reine Élisabeth II.
 Eugénie de Grèce (1910-1989), fille de Marie Bonaparte. 
 Eugénie de Montijo, épouse de  et dernière impératrice de France.
 Eugénie Salanson, artiste peintre française.
 Eugénie Le Sommer, joueuse de football française.
 Eugenie Bouchard, joueuse de tennis québécoise.
 Eugénie Kuffler, compositrice, flûtiste, danseuse et performeuse américaine.
 Eugénie D'Hannetaire, actrice française. 
 Eugénie Buffet, chanteuse française. 
 Eugénie Charmeil, aquarelliste française. 
 Eugénie Niboyet, écrivaine et journaliste, militante du droit des femmes, figure du féminisme. 
 Eugénie Foa, femme de lettres française. 
 Eugénie Poujade, romancière et poétesse franco-mauricienne. 
 Eugénie Cotton, scientifique française. 
 Eugénie Brazier, Chef cuisinier française. 
 Eugénie Angot, cavalière internationale française. 
 Eugénie Michel, championne de Scrabble francophone française. 
 Eugénie Bastié, journaliste, polémiste et essayiste française. 
 Eugėnie Grimblat, comédienne française, petite-fille de Pierre Grimblat. 
 Marie-Eugénie Maréchal, comédienne française.
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan, Haseki Sultan de Mehmed IV son prénom chrétien était Eugénia
Eugénie Hamer, journaliste et militante pacifiste

Saintes chrétiennes 
Voir .

Astronomie 
 , un astéroïde triple de la ceinture principale.

Dicton(s)

Œuvres 
 Eugénie, drame de Beaumarchais (1767)
 Eugénie Grandet, roman de Balzac (1834)
  est aussi le nom de l'héorine et de plusieurs adaptations de cette œuvre.

Chansons 
 Eugénie est une chanson de la Légion étrangère datant de l'intervention française au Mexique.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
sv:Eugenia